Ирландский национальный университет был основан в 1849 году как Королевский колледж Голуэй «Queen’s College, Galway». По закону (Irish Universities Act) в 1908 году колледж стал частью Национального университета Ирландии и был переименован в «University College, Galway».

История 
С правовым актом University College, Galway Act, 1929 ирландский язык получил статус «рабочего языка» колледжа. В 1997 году с Universities Act, 1997 колледж получил статус университета и был переименован в National University of Ireland, Galway.

Факультеты 
 Гуманитарные науки
 Кельтской антропологии
 Экономика
 Технические науки
 Юриспруденция
 Медицина
 Общественные науки

Известные личности 
 Джеймс Хардиман, библиотекарь и автор; университетская библиотека была названа в честь него
 Джордж Джонстон Стоуни, предложивший название «электрон» для элементарной частицы
 Джон Уодделл, исследователь доисторической эпохи Ирландии

Ссылки 
 Virtual Tour of the Aula Maxima
 Официальный сайт
 NUI Galway Students' Union

Университеты Ирландии
Голуэй